Les élections régionales de 1979 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1979) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1979
Vorarlberg
Octobre 1979